Takeda steht für:

 Takeda (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Takeda (Klan), japanisches Adelsgeschlecht
 Takeda Pharmaceutical, japanisches Pharmaunternehmen
 Takeda (Han), japanisches Lehen